Ули́сс:
 Улисс (Ulysses, Ulyxes) — латинизированная форма греческого имени мифического царя Итаки Одиссея.
 Улисс (космический аппарат) — автоматическая межпланетная станция по изучению Солнца.
 (5254) Улисс — крупный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.
 Улисс (бриг, 1828) — бриг Балтийского, затем Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов и греческой революции.
 Улисс (бриг, 1843) — бриг Балтийского флота России.
 Улисс (футбольный клуб) — футбольный клуб из Еревана (2000—2015).

В культуре 
 Улисс (стихотворение) — стихотворение Альфреда Теннисона (1833).
 Улисс (роман) — роман Джеймса Джойса.
 Улисс (опера) — опера Луиджи Даллапикколы (1960—1968).
 Улисс — фильм Марио Камерини (1954), известный под советским прокатным названием «Странствия Одиссея».
 Улисс (фильм, 1967) — фильм Джозефа Стрика, экранизация романа Джеймса Джойса.
 Улисс (фильм, 2006) — фильм Такаюки Нива.
 Улисс (театр) — драматический театр в Москве.

Топоним 
 Улисс (бухта) — бухта во Владивостоке.
 Улисс (Канзас) — город в штате Канзас, США.

Фамилия 
 Улисс, Меркур (1818—1887) — государственный деятель США.

Ulysses 
 Ulysses (группа) — американская инди-рок-группа.
 Ulysses (паром) — один из крупнейших грузопассажирских паромов в мире.
 HMS Ulysses — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании.

См. также 
 Грант, Улисс — президент США.
 Одиссей (значения)